Kelvin generalmente se refiere a una unidad de temperatura (símbolo: K).

Además, puede hacer referencia a:
 Lord Kelvin (William Thomson), físico y matemático británico.
 El río Kelvin, en Glasgow (Escocia).